Russell Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Russell Island (Alabama)
 Russell Island (Kentucky)
 Russell Island (Michigan)
 Russell Island (Tennessee)
 Russell Island (Virginia)

in Australien:
 Russell Island (Queensland)

in Kanada:
 Russell Island (Nunavut)
 Russell Island (Ontario)

zu den Bahamas gehörend:
 Russell Island (Bahamas)

Siehe auch:
 Russell-Inseln (Russell Islands), Inselgruppe der Salomonen